Boofen steht für:

 Boof, eine Technik beim Kanusport
 Biwak#Boofen, in der Sächsischen Schweiz eine Bezeichnung der Bergsteiger für das Übernachten in der freien Natur